Słone ist der Name

 eines Dorfes in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in der Gemeinde Brześć Kujawski
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Lebus in der Gemeinde Świdnica
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Niederschlesien in der Gemeinde Żukowice
 eines Stadtteils von Kudowa-Zdrój, siehe Słone (Kudowa-Zdrój)

Siehe auch:
 Slone-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika